Söderport kan avse:

Söderport, Alingsås kommun – en stadsdel i Alingsås kommun
Söderport, Stockholm – en sydlig port i Stockholms stadsmurar
Söderport, Visby ringmur – en sydlig port i Visby ringmur